August Lindh kan syfta på:

August Lindh (präst), aktiv i Juvenalorden
August Lindh i Kil, liberal politiker